Il gatto con gli stivali (Puss in Boots) – cortometraggio animato del 1922 diretto da Walt Disney
 Il gatto con gli stivali (Puss in Boots) – film del 1988 diretto da Eugene Marner
 Il gatto con gli stivali (Puss in Boots) – film d'animazione del 2011 diretto da Chris Miller
 Puss in Boots: The Three Diablos – film del 2012 diretto da Raman Hui

Pagine correlate 
 Il gatto con gli stivali